7-й чемпионат Европы по лёгкой атлетике в помещении проходил с 21 по 22 февраля 1976 года на 179-метровом легкоатлетическом овале Олимпийского зала западногерманского города Мюнхен.

По сравнению с предыдущим турниром, прошедшим годом ранее, из программы чемпионатов Европы в помещении был исключён эстафетный бег (он будет возвращён лишь в 2000 году). В соревнованиях приняли участие 229 атлетов из 25 стран Европы. Было разыграно 19 комплектов медалей (11 у мужчин и 8 у женщин).

Призёры 
Сокращения: WB — высшее мировое достижение | ER — рекорд Европы | NR — национальный рекорд | CR — рекорд чемпионата

Мужчины

Женщины

Медальный зачёт 
Медали в 19 дисциплинах лёгкой атлетики завоевали представители 15 стран-участниц.

Ссылки 
 

1976
Февраль 1976 года
Спорт в Германии в 1976 году
Международные соревнования по лёгкой атлетике в Германии
Чемпионаты Европы в ФРГ
Международные спортивные соревнования в Мюнхене
Чемпионаты Европы в 1976 году